Ottstedt bezeichnet:

Ottstedt a. Berge, Ortsteil von Grammetal im Landkreis Weimarer Land, nordwestlich von Weimar
Ottstedt (Magdala), Ortsteil von Magdala im Landkreis Weimarer Land, südöstlich von Weimar